San Germano dei Berici, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza (regio Veneto)
 San Germano Chisone, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)
 San Germano Vercellese, een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli (regio Piëmont)